Villa Bernocchi, edificio storico di Legnano, nella città metropolitana di Milano.
Villa Bernocchi, edificio storico di Premeno, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.